Olivetti Envision – Personal Computer prodotto dalla Olivetti a partire dal 2005
 Buick Envision – veicolo della Buick
 Protocollo Envision – standard per infrastrutture sostenibili
 Envision Racing – squadra automobilistica